Санта-Ба́рбара (Santa Bárbara, Santa Barbara) — латиноязычный аналог написания имени Святой Варвары, в честь которой названы многие географические объекты.

Топонимы 
Аргентина
 Санта-Барбара — департамент в провинции Жужуй
Бразилия
 Санта-Барбара — муниципалитет в штате Баия, составная часть мезорегиона Северо-центральная часть штата Баия
 Санта-Барбара — муниципалитет в штате Минас-Жерайс, составная часть мезорегиона Агломерация Белу-Оризонти
 Санта-Барбара-ди-Гояс — муниципалитет в штате Гояс, составная часть мезорегиона Центр штата Гойас
 Санта-Барбара-ду-Лести — муниципалитет в штате Минас-Жерайс, составная часть мезорегиона Вали-ду-Риу-Доси
 Санта-Барбара-ду-Монти-Верди — муниципалитет в штате Минас-Жерайс, составная часть мезорегиона Зона-да-Мата
 Санта-Барбара-ду-Пара — муниципалитет в штате Пара, составная часть мезорегиона Агломерация Белен
 Санта-Барбара-ду-Сул — муниципалитет в штате Риу-Гранди-ду-Сул, составная часть мезорегиона Северо-запад штата Риу-Гранди-ду-Сул
 Санта-Барбара-ду-Тугуриу — муниципалитет в штате Минас-Жерайс, составная часть мезорегиона Кампу-дас-Вертентис
 Санта-Барбара-д’Уэсти — муниципалитет в штате Сан-Паулу, составная часть мезорегиона Кампинас
Венесуэла
  — административный центр муниципалитета Эсэкиэль-Самора в штате Баринас
  — муниципалитет в штате Монагас
  — город в муниципалитете Колон в штате Сулия
Гватемала
  — муниципалитет в департаменте Уэуэтенанго
Гондурас
 Санта-Барбара — департамент на северо-западе страны
  — административный центр департамента Санта-Барбара
Испания
 Санта-Барбара — муниципалитет в провинции Таррагона в составе автономного сообщества Каталония
 Санта-Барбара — крепость IX в. на горе Бенакантиль в центре города Аликанте
 Санта-Барбара-де-Каса — муниципалитет в провинции Уэльва
Италия
  — деревня в коммуне Черазо в регионе Кампания, в провинции Салерно
Кабо-Верде
  — деревня на острове Брава
Колумбия
 Санта-Барбара — город и муниципалитет в составе департамента Антьокия
 Санта-Барбара — город и муниципалитет в составе департамента Сантандер
Коста-Рика
 Санта-Барбара — кантон в провинции Эредия
 Мексика
 Санта-Барбара — посёлок и муниципалитет в штате Дуранго
 Санта-Барбара — город в штате Гуанахуато, в составе муниципалитета Окампо
 Санта-Барбара — муниципалитет в штате Чиуауа
 Санта-Барбара — город и административный центр муниципалитета вышеназванного муниципалитета
Португалия
 Санта-Барбара — фрегезия на острове Терсейра, Азорские острова
 Санта-Барбара — фрегезия на острове Санта-Мария, Азорские острова
 Санта-Барбара — фрегезия в округе Лиссабон
 Санта-Барбара — фрегезия на острове Сан-Мигел, Азорские острова, часть муниципалитета Понта-Делгада
 Санта-Барбара — фрегезия на острове Сан-Мигел, Азорские острова, часть муниципалитета Рибейра-Гранде
 Санта-Барбара-де-Неше — фрегезия в округе Фару
 Санта-Барбара-де-Падройнш — фрегезия в муниципалитете Каштру-Верде округа Бежа
 Санта-Барбара — вулкан на Азорских островах
США
 Санта-Барбара — город в штате Калифорния
 Санта-Барбара — округ штата Калифорния
 Санта-Барбара — остров у побережья Калифорнии
Филиппины
  — муниципалитет в провинции Илоило
  — муниципалитет в провинции Пангасинан
Чили
 Санта-Барбара — город в области Био-Био

Прочее 
 «Санта-Барбара» — американский телесериал, 1984—1993
 «Санта-Барбара» — тринадцатый студийный альбом Валерия Леонтьева
 «Санта-Барбара» — марка венесуэльской легкой нефти. Плотность 39,5° API.
 «» — пивоварня в Мадриде, Испания
 «» — испанский производитель оружия и военной техники
 Калифорнийский университет в Санта-Барбаре — общественный исследовательский университет в штате Калифорния
 (234) Барбара — астероид главного пояса, названный в честь Святой Барбары

См. также 
 
 
 Варвара Илиопольская

Примечания